

Топонім 

Де́двуд () — назва географічних об'єктів у Канаді та США, утворена від сполучення dead wood («мертвий ліс»).

Дедвуд — місто-привид у провінції Британська Колумбія, у кількох милях на захід від Ґринвуда, між Ґранд-Фолксом і Осуюсом, що існувало наприкінці XIX століття.
 Дедвуд — осада (hamlet) в окрузі Нортерн-Лайтс, провінція Альберта.
 Дедвуд — річка на півночі провінції Британська Колумбія, притока річки Діз.

Дедвуд — місто в окрузі Лоуренс, штат Південна Дакота.
 Дедвуд — невключена територія в окрузі Лейн, штат Орегон.
 Дедвуд — невключена територія в окрузі Панола, штат Техас.

Кінематограф 
 «Дедвуд» — американський телесеріал з елементами вестерну, що виходив у 2004—2006 роках.
 «» — фільм режисера Деніела Мінегена, що вийшов 2019 року.

Див. також 
 Дейдвуд — морський термін.